Bergman est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Étymologie

Nom de famille 

 Alan Bergman (1925-), parolier et compositeur américain ;
 Andrew Bergman (1945-), producteur, réalisateur et scénariste américain ;
 Anna Bergman (1948-), fille d’Ingmar Bergman, sœur jumelle de Mats, actrice suédoise ;
 Berta Bergman (1892-1945), médecin yougoslave ;
 Bo Bergman (1869-1967), écrivain et académicien suédois ;
 Boris Bergman (1944-), écrivain anglais ;
 Carl Johan Bergman (1978-), biathlète suédois ;
 Caryl Bergman (1912-2001), danseuse de comédie musicale américaine ;
 Christian Bergman (1988-), joueur américain de baseball ;
 Daniel Bergman (1962-), fils d’Ingmar Bergman, réalisateur suédois ;
 Eleonora Bergman (1947-) historienne de l’architecture polonaise ;
 Erik Bergman (1911-2006), compositeur finlandais ;
 Henry Bergman (1868-1946), acteur américain ;
 Hjalmar Bergman (1883-1931), écrivain suédois ;
 Ingmar Bergman (1918-2007), scénariste, metteur en scène de théâtre et réalisateur de cinéma suédois ;
 Ingrid Bergman (1915-1982), actrice suédoise ;
 Jo-Ann Bergman (1989-), nageuse sud-africaine ;
 Joakim Bergman (1925-2019), pseudonyme du traducteur et romancier suédois Bengt Söderbergh sous lequel il a publié des romans policiers ;
 Johannes Maria Bergmans (1892-1980), botaniste néerlandais ;
 Lawrence Bergman (1940-), homme politique québécois
 Marilyn Bergman (1929-2022), parolière américaine ;
 Mary Kay Bergman (1961-1999), actrice américaine ;
 Mats Bergman (1948-), fils d’Ingmar Bergman, frère jumeau d'Anna, acteur suédois ;
 Meir Tzvi Bergman (1930-), Rosh Yeshiva de la Yeshiva Rashbi et membre du Moetzes Gedolei HaTorah (Conseil des Grands Sages de la Torah) du Degel HaTorah ;
 Nir Bergman (1969-), réalisateur israélien ;
 Peter Bergman (1953-), acteur américain ;
 Ronen Bergman (1972-), journaliste israélien ;
 Signe Bergman (1869-1960), féministe suédoise ;
 Stefan Bergman (1895-1977), mathématicien polono-américain, lié aux espaces de Bergman
 Stina Bergman (1888-1976),  scénariste suédoise ;
 Susan Bergman (1957-2006), écrivain américain ;
 Torbern Olof Bergman (1735-1784), chimiste suédois ;
 Ulrika Bergman (1975-), curleuse suédoise ;
  (1942-), chimiste américain.

Toponyme 

 Bergman, cratère d'impact sur la face cachée de la Lune ;
 Bergman, municipalité du comté de Boone, dans l'État de l'Arkansas aux États-Unis.
Patronyme juif